Austin 12 hp – prodotta dal 1921 al 1940;
 Austin 12/6 – prodotta dal 1931 al 1937;
 Austin 12/4 – prodotta dal 1933 al 1939;
 Austin 12 – prodotta dal 1939 al 1947.